

Događaji 
2000 godina od Isusova uskrsnuća i utemeljenja Crkve

Rođenja

Smrti